«Чёрный капитан» — советский художественный фильм  года снятый на киностудии имени А. Довженко режиссёром Олегом Ленциусом. Кинопремьера в СССР — 31 декабря 1973 года.

Картина снята на основе биографии героя Гражданской войны Григория Фёдоровича Галатона.

Сюжет 
1919 год, Гражданская война в России. Белый генерал А. И. Деникин сосредоточил свои войска в южном портовом городе. Но у них в тылу периодически совершаются диверсии красно-зелёными партизанами под командованием «Чёрного капитана». Бесшабашный и неуловимый «Чёрный капитан» привлекает к себе внимание большевистского подполья, которое для реализации своих планов решает обратиться к нему с предложением…

Роли исполняют 
 Александр Голобородько — Фёдор Фёдорович Галатенко. Командир партизанского отряда «Молния революции»
 Ирина Борисова — Галя, дочь белого офицера полковника Исленьева
 Лесь Сердюк — Осип Забурунный, начальник разведки партизанского отряда
 Евгений Гвоздëв — Чибисов, красный подпольщик
 Михаил Тягниенко — дубовец из партизанского отряда
 Сильвия Сергейчикова — Жугина, подпольщица
  — Христофорыч, путевой обходчик
 Сергей Полежаев — Станислав Турский, глава контрразведки
 Родион Александров — полковник Исленьев, отец Гали, белый офицер
 Йозас Будрайтис — Брассар, коммерсант из Франции
 Игорь Сретенский — Усольцев
 Марина Юрасова — Софья Ромуальдовна, мать Гали, сестра Стася Турского

В эпизодах 

 Б. Албегов — красно-зелёный (в титрах В. Албегов)
 Константин Артёменко — белый офицер
 Борис Болдыревский — красно-зелёный
 Борислав Брондуков
 О. Жаворонок — белый казак
 Валентина Ивашёва — дама на пикнике Павел Индыкул
 Борис Макаров — конвоир Ольга Матешко — Лиза, горничная Вячеслав Манылов — Маточкин Дмитрий Миргородский — Владимир Константинович Астраханцев, сотник Александр Молотов
 Маргарита Криницына — монашка Сергей Кулинич
 Николай Олейник — красно-зелёный (в титрах М. Олейник)
 Николай Погодин — белый казак Виктор Полищук — начальник тюрьмы Елизавета Сергеева
 Сергей Сибель — Митрий, белый Александр Толстых
 Алим Федоринский — королевич''
 Владимир Швец

Технические данные

Примечания

Ссылки 
 
 Юозас Будрайтис. Творческая биография.
 Александр Голобородько.

Фильмы СССР 1973 года
Военные фильмы СССР
Фильмы о партизанах
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы на украинском языке